Hand kan som auktorsförkortning betyda:

 Suzzane J. Hand
 Ralf Hand

Robotskapade auktorsförkortningar